Käubler ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Käubler (1849–1924), Bürgermeister der Stadt Bautzen und sächsischer Landtagsabgeordneter
 Rudolf Käubler (1904–1989), deutscher Geograph